Противотанковая собака — специально дрессированная военная собака с укреплённым на ней зарядом взрывчатого вещества. 

Собака забиралась под танк, срабатывал датчик цели (деревянный штырь длиной около 20 сантиметров) и заряд взрывался непосредственно под днищем танка. Собаки применялись Красной армией во время Великой Отечественной войны против танков вооружённых сил нацистской Германии (вермахт).

История 
Решение о применении собак в военных целях было принято Реввоенсоветом СССР в 1924 году.

В 1930 году слушатель курсов военного собаководства Шошин предложил использовать собак против танков, а командир взвода 7-го полка связи Нитц дал предложению техническое обоснование. В 1931—1932 годах в Ульяновской окружной школе служебного собаководства были проведены первые испытания. Позже испытания были продолжены в Саратовской бронетанковой школе и лагерях 57-й армии в Забайкалье, в 1935 году — на Научно-исследовательском автобронетанковом полигоне в Кубинке.

Собаки-истребители танков (официальное советское название) были приняты на вооружение в 1935 году.

Во второй половине 1941 года под руководством доктора физико-математических наук Н. М. Рейнова для оснащения противотанковых собак были разработаны взрыватели новой конструкции

Одна из советских воинских частей по подготовке таких собак в 1940-е годы располагалась в районе подмосковного посёлка Ново-Гиреево (сейчас — район Москвы Новогиреево), где была создана Центральная школа младших специалистов служебного собаководства. После войны эта часть окончательно была передислоцирована в Дмитровский район Московской области.

Собакам, оставшимся в живых к концу Великой Отечественной войны, была оказана честь принять участие в Параде Победы на Красной площади.

Дрессировка 
Собаку не кормили несколько дней и приучали её, что еду можно найти под танком. Далее собаке прикрепляли макет взрывного устройства и дрессировали залезать под танки уже с ним; «мясо им давалось из нижнего люка танка». Наконец, учили не пугаться движущихся и стреляющих танков. 

Обучали также, подбираясь к танку, избегать обстрела танковыми пулемётами; в частности, приучали залезать под танк не спереди, а сзади.

Применение 
В боевых условиях собаку держали впроголодь, в нужный момент укрепляли на ней настоящее взрывное устройство — около 12 кг тротила, по другим сведениям — «от 4 до 4,6 кг с игольчатым детонатором»; непосредственно перед применением снимали предохранитель и выпускали собаку навстречу вражескому танку. Мина взрывалась под относительно тонким днищем танка. Собака при этом погибала.

Некоторые авторы утверждают, что применение собак было малоэффективным.

Эффективность 
По данным советских источников, собаками было подбито до 300 танков противника.
 в сражении под Волоколамском осенью 1941 года первые два из четырех немецких танков, прорвавшихся по Волоколамскому шоссе через оборонительные позиции советских войск в тыл были уничтожены двумя противотанковыми собаками, выпущенными из кювета на обочине шоссе. После этого два уцелевших танка развернулись и отступили, оставив без прикрытия начавшую было продвигаться вслед за ними немецкую пехоту.   
 в немецком источнике есть упоминание об уничтожении одного немецкого танка в октябре 1941 года на окраине города Карачев
 летом 1943 года в битве на Курской дуге 12 немецких танков были уничтожены при помощи собак.

Собаки представляли проблему для немцев, поскольку танковый пулемёт располагался достаточно высоко и с трудом попадал в быстро перемещающуюся у поверхности земли собаку. Немецкое командование обязало каждого солдата пристреливать любую собаку, появляющуюся в поле зрения. Охотиться на собак предписывалось даже лётчикам истребителей люфтваффе — с самолётов. 

Со временем солдаты вермахта стали применять против собак установленные на некоторых танках огнемёты, что оказалось достаточно эффективной мерой противодействия, однако некоторых собак остановить всё равно не удавалось.

Так или иначе, к 1942 году использование противотанковых собак было сильно затруднено, большое их число выходило из-под контроля, стремилось вернуться обратно в расположение советских войск и подвергало их опасности. Через некоторое время противотанковые собаки перестали использоваться.

Сохранился отчетный доклад командира группы собак-минеров капитана Випорасского (Виноградского (?)) в ГВИУ, написанный от руки и датированный 16  октября 1941 года :

Интересен в этом плане протокол допроса военнопленного гефрайтера танкиста   О.Рихтмайстера. В частности он показал, что о применении  Советами мин-собак ему известно. Труп одной из них  им показывали. При этом лейтенант пояснил, что дела Советов плохи, красноармейцы отказываются сражаться за еврейско-большевистский режим и комиссары пытаются добиться побед, посылая в бой собак.

Поиск автора в архивах сведений относительно результативности использования собак-мин никаких результатов не дал. Нет ничего подобного и в немецких источниках. Приводимые на сайтах "Зверики" (www.peter-club.spb.ru/anima),  "Сержант" (sergeant.genstab.ru) сведения о том, что собаки-истребители танков за войну уничтожили свыше 300 немецких танков, к сожалению основываются не на документальных источниках, а являются пересказом чьей-то выдумки. Эта же выдумка включена и в статью о фронтовых собаках сайта "Город-fm" (www.gorod.ru).

Послевоенный период 
Тренировка противотанковых собак продолжалась как минимум до июня 1996 года...спецназ будет очень широко использовать собак... также для... задачи исключительной важности — для уничтожения ядерных вооружений противника. Собаку намного легче научить незамеченной подбираться к ракете или самолёту, 
чем подлазить под рычащий грохочущий танк. Как и раньше, собаки будут доставлять заряд весом около 4 кг, но заряды такого веса сегодня более мощные, чем они были в последнюю войну, а детонаторы стали несравнимо более совершенными и безопасными, чем раньше. Детонаторы, разработанные для этого вида заряда, срабатывают только при контакте с металлом, и не срабатывают при случайном контакте с длинной травой, ветками или другими объектами.— Виктор Суворов, книга «Спецназ». 

Есть сведения об использовании противотанковых собак движением Вьетминь во время Индокитайской войны в конце 40-х годов.

Кроме того, собаки использовались партизанами для подрыва американских конвоев во время Иракской войны.

В искусстве 
Собакам-истребителям танков посвящено одноименное стихотворение волгоградского поэта Павла Великжанина . 

Также о них рассказывается в песне «Рыжий» автора-исполнительницы Кошки Сашки, посвящённой Центральной школе военного собаководства Красная звезда (сейчас 470 Учебно-методический центр Министерства Обороны РФ)

См. также 
 Боевые животные
 Дина
 «Голиаф»
 Камикадзе

Примечания

Литература 
 Pile, Stephen, The Book of Failures: Official Handbook of the Not Terribly Good Club of Great Britain. Futura, 1979, ISBN 0-7088-1908-7
 

Противотанковое оружие
Использование собак
Боевые собаки Второй мировой войны
Боевые собаки